Die Artois Championships 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. Juni 2008 stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open und in Warschau die Warsaw Open gespielt. Beide gehören wie die Artois Championships zur Kategorie der International Series.

Andy Roddick war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr im Halbfinale dem späteren Sieger Rafael Nadal unterlag. Dieser siegte im Finale gegen Novak Đoković mit 7:66, 7:5. Das bedeutete Nadals fünften Titel 2008 und seinen 28. insgesamt. Im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor im vorherigen Jahr erfolgreich, sie traten dieses Jahr mit anderen Partnern an. Während Knowles im Viertelfinale ausschied, konnte Nestor mit Nenad Zimonjić seinen Titel verteidigen. Im Finale setzten sie sich mit 6:4, 7:63 gegen die Brasilianer Marcelo Melo und André Sá durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 692.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 7. bis 9. Juni 2008 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Untere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham